Фо́нда () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Фонда, Бриджит (род. 1964) — американская актриса, дочь Питера Фонда.
 Фонда, Генри (1905—1982) — американский актёр.
 Фонда, Джейн (род. 1937) — американская актриса, дочь Генри Фонда.
 Фонда, Ольга (наст. фамилия Чакова; род. 1982) — американская актриса российского происхождения
 Фонда, Питер (1940—2019) — американский актёр, сын Генри Фонда.